Juglar est un patronyme. Il peut faire référence à :
 Clément Juglar (1819-1905), économiste français
 Henri Juglar (1738-1824), homme politique français
 Victor Henri Juglar (1826-1885), peintre français.
 Le cycle Juglar dans l’activité économique est nommé d’après le premier.

 Juglar est une maison de champagne aujourd'hui disparue.

Homonymie de patronyme